Лу́ндгрен () — шведская фамилия.

Известные носители:
  (1898—1964) — норвежский моряк.
 Лундгрен, Джеффри (1950—2006) — американский массовый убийца.
 Лундгрен, Дольф (род. 1957) — шведский киноактёр.
 Лундгрен, Ева-Лена (род. 1962) — шведская киноактриса и супермодель.
 Лундгрен, Лудвиг-Перссон (1789—1853) — шведский медальер.
 Лундгрен, Петер (род. 1965) — шведский теннисист и теннисный тренер.
 Лундгрен, София (род. 1982) — шведская футболистка.
 Лундгрен, Тайра (1897—1979) — шведская художница и скульптор.
 Лундгрен, Чарльз — американский кёрлингист, серебряный призёр чемпионата мира 1975.
 Лундгрен, Эгрон (1815—1875) — шведский художник и писатель.

См. также 
 Линдгрен

Примечания